Xenomystax är ett släkte av fiskar. Xenomystax ingår i familjen havsålar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsålar
Xenomystax